Hartmanice est un toponyme qui peut désigner :

Hartmanice, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Hartmanice, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Hartmanice, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie